Il doppio  del Lima Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Luis Horna e Sebastián Prieto erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martín Alund e Juan Martín Aranguren hanno battuto in finale Cristóbal Saavedra-Corvalán e Guillermo Rivera-Aranguiz 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (primo turno, ritiro)
 Diego Álvarez /  Juan-Pablo Amado (semifinali)

 Marcelo Demoliner /  João Souza (primo turno, ritiro) 
 Martín Alund /  Juan Martín Aranguren (campioni)

Tabellone

Note 
 

Lima Challenger 2009